Alex Brandon (* 12. April 1892 in Bad Reichenhall; † 21. Mai 1963 ebenda) war ein deutscher Arzt. Er ist vor allem bekannt für seine Verdienste in der Erforschung und Behandlung von Lungenerkrankungen.

Leben und Wirken 
Alex Brandon wurde als Sohn eines Arztes geboren. Nach dem Abschluss seines Studiums der Medizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München im Jahr 1916 arbeitete er als Assistent an der dortigen Universitätsklinik für Lungenkrankheiten. Später war er als Oberarzt am Lungenkrankenhaus in Gauting tätig.

Während seiner Karriere als Arzt hat sich Brandon besonders für die Erforschung und Behandlung von Lungenerkrankungen eingesetzt. Er veröffentlichte zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten auf diesem Gebiet und galt als einer der führenden Experten in Deutschland. Insbesondere seine Arbeit zur Erforschung der Tuberkulose wurde weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt.

Im Jahr 1933 trat Brandon in die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) ein. Er wurde Leiter der Abteilung für Lungenkrankheiten im Reichsgesundheitsamt und war an der Erstellung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses beteiligt. Im Jahr 1945 wurde er von den Alliierten festgenommen und später aus dem öffentlichen Dienst entlassen.

Veröffentlichungen 
Brandon veröffentlichte zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der Lungenerkrankungen, insbesondere zur Tuberkulosebekämpfung. Einige seiner wichtigsten Veröffentlichungen sind:

 Betrachtungen zur Ausrottung der Tuberkulose in Deutschland. 1939
 Über den Zusammenhang zwischen der Höhe der Ansteckung und dem Schweregrad der Lungentuberkulose. In: Beiträge zur Klinik der Tuberkulose und spezifischen Tuberkulose-Forschung. Band 64, 1927, S. 153–173.
  Die Tuberkulose im Lichte der heutigen Forschung. In: Die Medizinische Welt. Band 6, 1932, S. 180–185.

Literatur 
 K. Bergmann: Nationalsozialistische Medizinpolitik und die Rolle der deutschen Lungentuberkulosebekämpfung. In: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen. Band 8, 1990, S. 197–213.
 Ernst Klee: Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945. 2. Auflage. Frankfurt am Main 2007.
 Karl-Heinz Leven: Die Tuberkulose in der Medizinischen Klinik und Poliklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München. München 2003.

Pneumologe
Mediziner (20. Jahrhundert)
NSDAP-Mitglied
Deutscher
Geboren 1892
Gestorben 1963
Mann